Moser eller von Moser  är ett tyskt efternamn som burits av bland andra

 Ana Moser (född 1968), brasiliansk volleybollspelare
 Andreas Moser (1859–1925) österrikisk violinist
 Annemarie Moser-Pröll (född 1953) österrikisk alpin skidåkare

 Christian Moser (född 1972) österrikisk backhoppare
 Christina Moser (född 1960) tysk landhockeyspelare

 Edvard Moser (född 1962) norsk neurofysiolog och nobelpristagare

 Francesco Moser (född 1951) italiensk tävlingscyklist
 Friedrich Karl von Moser (1723–1798) tysk statsman och politisk författare
 Fritz Moser (1901–1978), österrikisk hastighetsåkare på skridskor

 Gustav von Moser (1825–1903) tysk författare av lustspel

 Hans Moser (1880–1964) österrikisk skådespelare
 Hans Moser (ryttare) (1901–1974), schweizisk ryttare
 Hans Joachim Moser (1889–1967) tysk musikhistoriker

 Johann Jacob Moser (1701–1785) tysk författare inom juridik

 Koloman Moser (1868–1918) österrikisk konstindustrialist

 Lukas Moser, tysk 1400-talsmålare
 Ludwig Ferdinand Moser

 Mary Moser (1744–1819) engelsk konstnär 
 May-Britt Moser (född 1963) norsk neurofysiolog och nobelpristagare
 Michèle Moser (född 1979) schweizisk curlingspelare

 Otto von Moser (1860–1931) tysk militär och militärhistorisk författare 

 Rudi Moser, tysk rocktrummis
 Rudolf Moser (1892–1960) schweizisk kompositör

 Silvio Moser (1941–1974) schweizisk racerförare
 Simon Moser (född 1980) svensk journalist och dokumentärfilmare
 Simon Moser (ishockeyspelare) (född 1989) från Schweiz

Se även
Moser (auktor)

Tyska efternamn